O Seco de Bode é um prato típico da província de Loja e o Guayas, no Equador.

Culinária do Equador
Cultura do Equador